Берна́ль () — фамилия испанского происхождения, а также топоним.

Фамилия 
 Берналь, Габриэль (1956—2014) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Берналь, Марселино (род. 1962) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Берналь, Мильтон (род. 1960) — кубинский художник, дизайнер-график.
 Берналь, Росенда (род. 1948) — мексиканская актриса и певица.
 Берналь, Херман (род. 1962) — мексиканский актёр, преподаватель курсов актёрского мастерства.
 Берналь, Хуан Мануэль (род. 1967) — мексиканский актёр театра и кино.
 Берналь Хименес, Мигель (1910—1956) — мексиканский композитор, дирижёр, органист, музыковед и педагог.
 Берналь, Эган (род. 1997) — колумбийский велогонщик.
 Гарсиа Берналь, Гаэль (род. 1978) — мексиканский актёр.
 Лоскос Берналь, Франсиско (1823—1886) — испанский ботаник.

Топоним 
 Берналь (город) — город в Аргентине, названный в честь основателя Педро Берналя.
  — поселок в Мексике.
  — монолит в Мексике.
 Пенья-де-Берналь — гора в Мексике.

См. также 
 Бернал